Энди Маррей — победитель турнира.

Новак Джокович защищал два своих чемпионских титула, но уступил в четвёртом раунде.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Четвёртый раунд)
  'Энди Маррей (Титул)
  Давид Феррер (Финал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Второй раунд)  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Янко Типсаревич (Четвёртый раунд)
  Ришар Гаске (Полуфинал)  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Николас Альмагро (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон (Четвертьфинал)
  Хуан Монако (Второй раунд)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд)
  Милош Раонич (Третий раунд, отказ)  Томми Хаас (Полуфинал)  Андреас Сеппи (Четвёртый раунд)

<li> Сэм Куэрри (Четвёртый раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Второй раунд)<li> Александр Долгополов (Третий раунд)<li> Джон Изнер (Третий раунд)
<li> Ежи Янович (Второй раунд)
<li> Жереми Шарди (Второй раунд)
<li> Флориан Майер (Второй раунд)
<li> Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li> Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li> Кевин Андерсон (Третий раунд)
<li> Мартин Клижан (Второй раунд)
<li> Михаил Южный (Третий раунд)
<li> Григор Димитров (Третий раунд)
<li> Фелисиано Лопес (Отказ)<li> Марсель Гранольерс (Второй раунд)<li> Фабио Фоньини (Третий раунд)''

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Sony Open Tennis 2013